Whitewashing steht für:
 Schönfärberei in der übertragenen Bedeutung
 Whitewashing (Unterhaltungsindustrie), eine Vorgehensweise bei der Besetzung von Filmen, Serien etc.

Siehe auch:
 Greenwashing, kritische Bezeichnung für Umweltfreundlichkeit vortäuschende Öffentlichkeitsarbeit
 Pinkwashing
 Sportswashing
 Woke Washing